Komplementär (von französisch complémentaire „ergänzend“) steht für:
 gegensätzliche, aber sich ergänzende Eigenschaften eines Objekts oder Sachverhalts, siehe Komplementarität 
 das von Niels Bohr in der Quantenphysik geprägte und dann für die Erkenntnistheorie verallgemeinerte Komplementaritätsprinzip 
 einander ergänzende Messgrößen (komplementäre Observablen)
 Komplementär (Gesellschaftsrecht), der unbeschränkt haftende Gesellschafter in einer Kommanditgesellschaft
 Komplementation, die funktionelle Ergänzung zweier Gene
 der den betrachteten Einzelstrang einer Nukleinsäure-Doppelhelix ergänzende gegenüberliegende Strang umgekehrter Polarität

Siehe auch:
 Komplement (Begriffsklärung)